S přídomkem z Dubé se psaly dvě české nepříbuzné šlechtické rodiny:

 Páni z Dubé (Benešovici) s erbem zavinuté střely
 Páni z Dubé (Ronovci) s erbem zkřížených ostrví